Azay kan syfta på:

 Azay-le-Brûlé, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres 
 Azay-le-Ferron, fransk kommun i departementet Indre
 Azay-le-Rideau, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire
 Azay-sur-Cher, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire 
 Azay-sur-Indre, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire 
 Azay-sur-Thouet, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres

Se även 

 Azé